Het ATP-toernooi van Miami 2009 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2009) werd gespeeld van 25 maart tot en met 5 april 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Voor het toernooi heeft alleen titelverdediger Nikolaj Davydenko zich afgemeld vanwege een blessure. Vorig jaar won Davydenko de finale van Rafael Nadal.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2009 trok 293.228 toeschouwers.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Miami
ATP-toernooi van Miami